Behynce, magyarul Beje, településrész a szlovákiai Tornalja városban, Nagyrőcei járás;
Behynce, magyarul Bőfalu, szlovákiai község, Nagytapolcsányi járás.